24-й Кубок Европы по лёгкой атлетике прошёл 21—22 июня 2003 года на новом стадионе «Луиджи Ридольфи» во Флоренции, Италия. На старт в рамках Суперлиги (сильнейшего дивизиона турнира) вышли по 8 сильнейших сборных континента среди мужчин и женщин. На протяжении двух дней участники боролись за командные очки в 20 легкоатлетических дисциплинах.

В те же сроки в финской Лаппеэнранте и словенском Веленье состоялись соревнования в Первой лиге, в датском Орхусе и турецком Стамбуле — во Второй лиге.

22-летний Ярослав Рыбаков в мужском прыжке в высоту повторил лучший результат сезона в мире — 2,34 м.

Суперлига

Командное первенство 
Мужская сборная Франции впервые выиграла Кубок Европы и стала пятой страной-победительницей в истории соревнований. В женском зачёте в седьмой раз подряд первое место заняла команда России.

Испания и Греция у мужчин и Румыния и Италия у женщин выбыли в Первую лигу.

Сильнейшие в отдельных видах — мужчины 
Сокращения: WR — мировой рекорд | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд Кубков Европы

Сильнейшие в отдельных видах — женщины

Первая лига 
Соревнования в Первой лиге прошли 21—22 июня в двух дивизионах, в каждом из которых было по 8 мужских и женских команд. Команды группы A выступали в финской Лаппеэнранте, группы B — в словенском Веленье. В следующий розыгрыш Суперлиги вышли Швеция и Нидерланды у мужчин и Польша и Украина у женщин. Вылетели во Вторую лигу Дания, Эстония, Израиль и Словакия у мужчин и Словакия, Сербия и Черногория, Ирландия и Литва у женщин.

Группа A (Лаппеэнранта)

Группа B (Веленье)

Вторая лига 
Соревнования во Второй лиге прошли 21—22 июня в двух дивизионах. Команды группы A выступали в датском Орхусе, группы B — в турецком Стамбуле. В следующий розыгрыш Первой лиги вышли Швейцария, Австрия, Румыния и Хорватия у мужчин и Швейцария, Латвия, Эстония и Турция у женщин.

Группа A (Орхус)

Группа B (Стамбул)

См. также 
 Кубок Европы по лёгкой атлетике в помещении 2003

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кубки Европы по лёгкой атлетике
Июнь 2003 года
Спорт в Италии в 2003 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Италии
Международные спортивные соревнования во Флоренции
Чемпионаты Европы в Италии
Чемпионаты Европы в 2003 году